Die Babystation – Jeden Tag ein kleines Wunder war eine deutsche Doku-Soap, die zwischen 2015 und 2018 auf RTL II ausgestrahlt wurde.

Konzept 
In der Sendung wurden künftige Eltern auf der Geburtsstation, sowie das Personal dahinter gezeigt. Dabei sollten die Zuschauer den Alltag von jungen Assistenzärzten sowie Hebammen kennenlernen. Zu dem Themen gehörten unter anderem Geburtsvorbereitungen, Voruntersuchungen, Nachsorge und medizinische Notfälle. Gedreht wurde in der Asklepios Klinikum Harburg und dem Klinikum Ansbach.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Sendung wurde ab 2015 in Deutschland für RTL II produziert.

Die Erstausstrahlung erfolgte am 22. April 2015 auf RTL II, die letzte Folge wurde am 21. März 2018 ausgestrahlt.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Weblinks 
 
 Die Babystation – Jeden Tag ein kleines Wunder

RTL II
Doku-Soap
Fernsehsendung (Deutschland)
Fernsehsendung der 2010er Jahre